Isla (o Islas) puede referirse a:

Geografía 
 una isla, zona de tierra firme, más o menos extensa, rodeada completamente por una masa de agua, y de tamaño menor que un continente;
 un archipiélago, un conjunto de islas, islotes y otras masas de tierra menores cercanas entre sí.

Toponimia

Divisiones administrativas 
 Isla, pueblo del municipio de Arnuero, en la comunidad autónoma de Cantabria (España);
 Isla, municipio del estado de Veracruz (México);
 Islas, uno de los 18 distritos de Hong Kong;
 Islas, unidad periférica de Grecia.

Hidronimia 
 el río Isla, cauce fluvial en Perthshire (Reino Unido).

Ciudades principales 
 la estación Islas, estación ferroviaria en la provincia de Buenos Aires (Argentina).

Antroponimia

Nombre de pila Isla 
 Isla Fisher (n. 1976), actriz y autora australiana.

Apellido Isla 

 José Francisco de Isla (1703-1781), novelista y religioso jesuita español;
 José Manuel Isla (1916-1971), abogado y político demócrata cristiano chileno;
 Mauricio Isla (n. 1988), futbolista chileno.
 Pablo Isla (n. 1964), empresario español.

Apellido Islas 
 Luis Islas (n. 1965), futbolista argentino.